Otok Cipar:
 Akrotiri (naselje)
 Akrotiri (poluotok)
 Zaljev Akrotiri